Rasumowsky-Quartett ist eine Bezeichnung für

 drei Werke von Beethoven: 7. Streichquartett, 8. Streichquartett, 9. Streichquartett
 ein Ensemble im Dienste des Fürsten Rasumowsky, siehe Schuppanzigh-Quartett